

Geografia 
 Martins – comune del Rio Grande do Norte, Brasile;
 Antônio Martins – comune del Rio Grande do Norte, Brasile;
 Coronel Martins – comune del Santa Catarina, Brasile;
 Domingos Martins – comune dell'Espírito Santo, Brasile;
 Eliseu Martins – comune del Piauí, Brasile;
 Inácio Martins – comune del Paraná, Brasile;
 Martins Soares – comune del Minas Gerais, Brasile;
 Silveira Martins – comune del Rio Grande do Sul, Brasile;

Persone 
 Carlos Martins (n. 1982) calciatore portoghese
 Corentin Martins (n. 1969) calciatore francese
 Denílson Martins Nascimento (n. 1976) calciatore brasiliano
 Éder Citadin Martins (n. 1986) calciatore brasiliano
 Felipe Trevizan Martins (n. 1987) calciatore brasiliano
 Francisco Carlos Martins Vidal (n. 1962) calciatore brasiliano
 Herivelto Martins (1912-1992) compositore brasiliano
 Ingrid Martins (n. 1996) tennista brasiliana
 Joel Antônio Martins (1931-2003) calciatore brasiliano
 José de Rodrigues Martins – calciatore brasiliano
 José Saraiva Martins (n. 1932) cardinale portoghese
 Joubert Araújo Martins (n. 1975) calciatore brasiliano
 Julio Monteiro Martins (n. 1955) scrittore brasiliano
 Lavoisier Freire Martins (n. 1975) giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Obafemi Martins (n. 1984) calciatore nigeriano
 Thiago Martins (n. 1976) calciatore brasiliano
 Victor Martins (n. 2001) pilota automobilistico francese
 Wellington Aparecido Martins (n. 1991) calciatore brasiliano